GABA se može odnositi na:

 gama-aminobuterna kiselina, neurotransmitor
 GABA receptor, ćelijski receptor u biologiji
 Međunarodna marka za oralnu negu u vlasništvu preduzeća Colgate Palmolive
 Gaba Corporation, škola u Japanu